María Izquierdo (1902–1955) – meksykańska malarka
 María Izquierdo (ur. 1960) – chilijska aktorka
 María Izquierdo Rojo (ur. 1946) – hiszpańska polityk